Tiddington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Tiddington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)